Dieste ist der Familienname folgender Personen:

 Eladio Dieste (1917–2000), uruguayischer Architekt und Bauingenieur
 Werner Dieste (1957–2022), Direktor des Landesfunkhauses Thüringen des Mitteldeutschen Rundfunks